Churristate puede hacer referencia a:

 el nombre común de la planta Ipomoea pes-caprae; o 
 el nombre común de la planta Ipomoea violacea.